Вільфра́нш-д'Альбіжуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Тулузи, 16 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 673 осіб у працездатному віці (15-64 років) 465 були активні, 208 — неактивні (показник активності 69,1%, у 1999 році було 73,0%). З 465 активних працювали 434 особи (237 чоловіків та 197 жінок), безробітних було 31 (16 чоловіків та 15 жінок). Серед 208 неактивних 44 особи були учнями чи студентами, 79 — пенсіонерами, 85 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 494 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1148,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вільфранш-д'Альбіжуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн